Heyermann ist der Nachname von:

 Emilie Heyermann (1868–1944), deutsche Pädagogin und Schulgründerin

Siehe auch:

 Heiermann